Daniel Kelly – atleta statunitense
Daniel Kelly – attore statunitense 
Daniel Kelly – judoka australiano